Маккеллар Маккеллар ():
 Маккеллар, Кеннет (1927—2010) — шотландский певец, представитель Великобритании на «Евровидении-1966».
 Маккеллар, Кеннет (1869—1957) — американский политик, член Палаты представителей (1911—1917), сенатор от Теннесси (1917—1953).